Municipio de Gasconade puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Gasconade (condado de Laclede, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Laclede.
 Municipio de Gasconade (condado de Wright, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Wright.